La Third Division 1958-1959 è stato il 32º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Stagione 
Il regolamento della rinnovata Third Division, tornata a girone unico dopo 38 anni (l'ultima volta nella prima edizione del campionato, stagione 1920-21), prevedeva la promozione delle prime due classificate e la retrocessione delle ultime quattro.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1959-1960.
      Retrocesso in Fourth Division 1959-1960.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1958-1959
 Second Division 1958-1959
 Fourth Division 1958-1959
 FA Cup 1958-1959
 Charity Shield 1959

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1958
Calcio nel 1959
1958-1959